Сонце на дланка је југословенска телевизијска серија снимљена 1986. године у продукцији ТВ Скопље.

Улоге 

|-
|Кирил Андоновски || 
|-
|Катерина Ангелова || 
|-
|Игор Џамбазов || 
|-
|Мето Јовановски || 
|-
|Сашо Огненовски || Баџо
|-
|Кирил Ристоски ||
|-
|Милица Стојанова || 
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Македонске серије